Взаимодействующие последовательные процессы (, CSP) — формальный язык для описания моделей взаимодействия в параллельных системах. Относится к математическим теориям параллелизма, известных как исчисление процессов (или алгебра процессов), основанных на передаче сообщений по каналам. Оказал влияние на разработку языков Оккам, Limbo, Go.

Теория CSP была впервые описана в статье Энтони Хоара в 1978 году. Первоначальная версия была неудачной, так как не представляла . Впоследствии под влиянием идей, заимствованных из модели акторов  теория была значительно изменена. В версиях CSP Хоара от 1985 года уже используется неограниченный индетерминизм; с тех пор теория значительно развита и остаётся предметом активных исследований.

На практике CSP применялась в качестве инструмента формальной спецификации систем с параллелизмом, таких как, например, транспьютер T9000 или безопасной системы электронной коммерции.

Примечания

Литература 
 
 
 

Параллельные вычисления
Исчисление процессов